2 miejscowości w Polsce: 
 Królikowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce 
 Królikowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański